E492 (Ecuador), een secundaire weg in Ecuador
 Sorbitaantristearaat, een voedingsadditief met E-nummer E492